Tupi kan syfta på:

Tupifolket – ett indianfolk i Brasilien
Tupi (språk) – indianfolkets språk
Tupi Football Club – en fotbollsklubb i staden Juiz de Fora i Brasilien

Geografi

Brasilien 

 Tupi Paulista (ort), São Paulo,

Filippinerna 

 Tupi (Södra Cotabato), kommun, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar